Уандакарео има више значења:

 Општина Уандакарео (Мичоакан), општина у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Уандакарео (Уандакарео, Мичоакан), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику